

Muzyka 
 Albumy
 Everything Is Everything – album Diany Ross z 1970 r.
 Everything Is Everything – album Donny’ego Hathawaya z 1970 r.
 Everything Is Everything – album zespołu Brand Nubian z 1994 r.
 Everything Is Everything – album fińskiego zespołu Beats and Styles z 2005 r.

 Piosenki
 Everything Is Everything – wydana na singlu piosenka Lauryn Hill z 1998 r.
 Everything Is Everything – wydana na singlu piosenka francuskiego zespołu Phoenix z 2004 r.

 Zespoły
 Everything Is Everything – amerykański zespół, w którym grał Jim Pepper (znany z przeboju „Witchi Tai To” z 1969 r.)